Hum Bistrički je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Marija Bistrica, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 520 stanovnika te 158 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji